Die Stunde der Komödianten bezeichnet:

 Die Stunde der Komödianten (Roman), Roman von Graham Greene aus dem Jahr 1966
 Die Stunde der Komödianten (Film), Film von Peter Glenville aus dem Jahr 1967